Здесь представлен список городов Тринидад и Тобаго.

По официальным данным 2011 года, в Тринидаде и Тобаго было более 30 городов с населением более 1000 жителей. Столица страны Порт-оф-Спейн занимает только третье место по численности населения, чуть менее 40 000 жителей, а во всей столичной агломерации проживает более 256 тысяч человек (2000). Во второй по величине агломерации Сан-Фернандо проживает 144 тысячи человек, из них 55,4 тыс. в главном городе (2000). Самый большой город — Чагуанас, единственный город с населением более 50 000 жителей; 3 города с населением от 25 000 до 50 000 человек, в остальных города менее 25000 жителей.

Крупнейшие города Тринидада и Тобаго 

Ниже представлен список городов Тринидада и Тобаго с населением более 10 000 жителей.

См. также 
 Список городов мира

Примечания

Ссылки 
 Official Website of the Government of Trinidad & Tobago

Города Тринидада и Тобаго
Тринидад
Списки:Тринидад и Тобаго